Relámpago ha sido el nombre utilizado por varios buques de la Armada Española:

 : brulote de seis cañones que estuvo en activo en la segunda mitad del s. XVIII.
 : falucho que naufragó durante un temporal en 1811.
 : corbeta de 20 cañones que estuvo en activo entre 1826 y 1833.
 : bergantín de 22 cañones que estuvo en activo entre 1827 y 1834.
  fue un escampavía que sirvió en la división de guardacostas de Algeciras de 1863 a 1900.
 : remolcador de ruedas asignado al Arsenal de La Carraca que estuvo en activo entre 1864 y 1890..
 : lancha cañonera que sirvió en Cuba entre 1895 y 1897.
 : destructor de la Clase Audaz, que estuvo en activo en la segunda mitad del s. XX.
 : patrullero de altura de la Armada Española y el tercero de los Buques de Acción Marítima construidos, botado en 2010 y que entró en servicio en 2011.

Nombres de buques de la Armada de España